Mysterium Magnum oder Magnum Mysterium (lat. Großes Geheimnis) ist ein Begriff, der in Religion und Philosophie verschieden interpretiert worden ist.

Alchemie 
Paracelsus und andere Alchimisten bezeichneten damit die ungeordnete Urmaterie, aus der sich alle Vier Elemente entwickelten.

Mystik 
Jakob Böhme verfasste 1623 eine Erklärung des Ersten Buches Mose unter dem Titel Mysterium Magnum. Diese Schrift gilt als sein theosophisches Hauptwerk.

Christentum 
Das vierte (oder fünfte) Responsorium der Matutin an Weihnachten (In Nativitate Domini) beginnt mit den Worten „O Magnum Mysterium“ (Incipit; zu den zahlreichen Vertonungen siehe dort). Der Begriff findet sich im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 32, in Bezug auf Christus und die Kirche. Auch in Bezug auf das Geheimnis der Wandlung wird dieser Begriff gebraucht.

Literatur 
 Kelly Rachelle Bjugan Hudson: The O Magnum Mysterium Text of the Roman Catholic Liturgy and Its Illustration in Settings by Six Renaissance Period Composers. University of Iowa, 2005

Einzelnachweise 

Alchemie
Philosophische Mystik
Lateinische Phrase